Айзеншер — еврейская фамилия.

 Айзеншер, Абрам Шулимович (Самуилович, Саулович) (Серж Фотинский; 1887—1971) — художник «Парижской школы».
 Айзеншер, Исаак Яковлевич (1900—1952) — советский художник, искусствовед.
 Айзеншер, Яков (1896—1980) — израильский художник, педагог.